Марио Эмилио Соффичи (; 1900—1977) — аргентинский режиссёр и актёр итальянского происхождения.

Биография 
Марио Соффичи родился 14 мая 1900 года во Флоренции (Италия). В 1920-х годах переехал в Аргентину, где с начала 1930-х годов начал сниматься в кино. В качестве режиссёра в 1935 году снял свой первый фильм «Душа аккордеона» (). Одним из самых удачных его фильмов 1930-х годов критики считают драму «Пленники земли» (, 1939 год). В некоторых опросах этот фильм упоминается как «величайший в истории кинематографа Аргентины». На протяжении карьеры снял более 40 фильмов.

Фильмография

Награды и номинации 
 1946 год — «Ревность», Серебряный кондор Ассоциации кинокритиков Аргентины в номинациях Лучший фильм и Лучшая режиссура
 1958 год «Rosaura at 10 O’Clock», номинация на золотую пальмовую ветвь кинофестиваля в Каннах

Примечания

Ссылки